Farnete ima više značenja:
 Farnete, Caserta
 Farnete, Frosinone